Чемпіонат Словаччини з футболу 2001/02 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вперше здобула Жиліна.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

2001–2002
Словаччина
Словаччина
2001 у словацькому спорті
2002 у словацькому спорті